Ле́ппясилта (, ) — деревня в Питкярантском районе Республики Карелия и станция на 38 км линии Кителя — Импилахти. Административно относится к Импилахтинскому сельскому поселению.

Общие сведения 
Расположена на автомобильной трассе .

Название деревни происходит от карельского леппя — «ольха» и силта — «мост».

Население

Примечания 

Населённые пункты Питкярантского района